Сен-Мартен-де-ла-Порт, Сен-Марте́н-де-ла-Порт (фр. Saint-Martin-de-la-Porte) — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Савойя.
 Шарль де ла Порт (фр. Charles de La Porte; 1602 — 8 лютого 1664) — військовий та політичний діяч Французького королівства, 1-й герцог Ла Мейєре, пер, маршал.